Valley Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley Park (Mississippi)
 Valley Park (Missouri)
 Valley Park (Oklahoma)